Овај списак најгледанијих видеа на Јутјубу чини 100најгледанијих видеа на Јутјубу свих времена, а направљен је помоћу графика са Јутјуба и ажурирањем броја прегледа ручно.

Јутјуб је амерички  за дијељење видеа, са сједиштем у Сан Бруну (Калифорнија). Још од оснивања 2005,  има секцију „најгледаније”, која садржи најгледаније отпремљене . Иако су најгледанији ураци првобитно били вирални, на примјер Evolution of Dance и Charlie Bit My Finger, све више су тежили да буду музички. Послије сингла Bad Romance Лејди Гаге, сваки видео који је дошао на врх листе „најгледанијих видеа на Јутјубу” био је музички видео. Иако за најгледаније  више нема листе на самом сајту, имати видео међу најгледанијима и даље се сматра великим подвигом.

 за које се утврдило да имају лажиран број прегледа нису укључени на ову листу. Број прегледа се базира на  Јутјуб; многи од видеа су музички спотови који се могу наћи и на партнерском сајту Јутјуба (Vevo), а прегледи на Јутјубу ’заостају’ за овим са Vevo-а  дана. Од 100 у табели испод, чак 94су музичка.

Двадесет два видеа уврштена су јула 2018. у „клуб од двије милијарде прегледа”, групу видеа чији је број прегледа премашио укупну цифру од двије милијарде (2×109) сваки. Што се тиче „клуба од једне милијарде прегледа”, до21. јуна 2015. године само два видеа (Сајев Gangnam Style и Биберов Baby) била су прешла овај јубилеј, али до 7. октобра 2015. године (3½мјесеца касније) још десет видеа је прешло ову прекретницу.

Средином јула 2018, укупно 22видеа су акумулирала преко двије милијарде прегледа сваки, од чега је 6видеа са три и 1са преко пет милијарди прегледа (Despacito заузима топ позицију и такође представља први видео који је досегао три од. четири од. пет милијарди прегледа, 4. августа од. 11. октобра 2017. од. 4. априла 2018).Пет видеа који су најбрже достигли 1милијарду прегледа су Hello (87дана), Despacito (96дана), Shape of You (97дана), Mi Gente (103дана) и Échame la Culpa (111дана).Пет видеа који су најбрже достигли 2милијарде прегледа су Despacito (154дана), Shape of You (187дана) и Chantaje (379дана).Три видеа која су најбрже достигла 3милијарде прегледа су Despacito (203дана), Shape of You (342дана) и See You Again (852дана).

Џастин Бибер је једини умјетник који има пет видеа са преко милијарду прегледа сваки. Кејти Пери, Бруно Марс и Ники Џем имају по четири видеа са више од милијарду прегледа. Десет умјетника има по три, а дванаест има по два таква видеа.Једино Тејлор Свифт, Кејти Пери и Ед Ширан имају два видеа са више од двије милијарде прегледа сваки. Перијева је такође постала први женски извођач са видеом са преко једне милијарде прегледа, док је Свифтова постала први женски извођач са видеом са преко двије милијарде прегледа.

Најгледанији видео-снимци

Свих времена 

У сљедећој табели налази се 100најгледанијих видеа на Јутјубу, са датим бројем прегледа у милијардама (заокружено на двије децимале), као и именима аутора видеа и датумима постављања на Јутјуб.

По годинама 

У сљедећој табели налази се топ 5најгледанијих видеа на Јутјубу постављених сваке године, са датим бројем прегледа у милионима (заокружено), као и именима канала и датумима постављања на Јутјуб.

Новембра 2017, Кејти Пери се највише пута нашла на списку (пет), а слиједе је Тејлор Свифт и Адел (три). Само су Линкин парк (2007), Гумибер (2007) и Тејлор Свифт (2014) имали два видеа у топ пет најгледанијих одређене године, с тим да је и енглеска и француска верзија за The Gummy Bear Song била у топ пет 2007.

Историјски 
У табели испод налази се 19видеа који су постали најгледанији од свих на Јутјубу, од октобра 2005. године до данас.

*Приближан број прегледа који је имао поједини видео када је постао најгледанији видео на Јутјубу.

Графикони 

октобар 2005 — новембар 2020

октобар 2005 — јун 2006

април 2006 — јануар 2010

октобар 2009 — јануар 2013

јануар 2012 — октобар 2020

Напомене 
 Неки  нису доступни широм свијета због регионалних рестрикција у појединим земљама.

 Despacito је постао педесет четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 20. априла 2017. године; за ово му је било потребно 96дана. Дванаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 16. јуна 2017. године; за ово му је било потребно најмање времена— само 154дана. Први је видео који је досегао три милијарде прегледа, 4. августа 2017. године; за ово му је било потребно најмање времена— само 204дана. Престигао је See You Again и постао најгледанији видео на Јутјубу 4. августа 2017. године (држи лидерску позицију ). Први је видео који је досегао четири милијарде прегледа, 11. октобра 2017. године; за ово су му била потребна 272дана. Тренутно је најгледанији (преко 4милијарде прегледа) видео на Јутјубу; такође је урадак са највише (преко 23милиона) лајкова на Јутјубу.

 See You Again је постао десети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 7. октобра 2015. године; за ово су му била потребна 184дана. Други је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 3. септембра 2016. године; за ово му је било потребно 515дана. Други је видео који је досегао три милијарде прегледа, 6. августа 2017. године; за ово су му била потребна 853дана. Престигао је Gangnam Style и постао најгледанији видео на Јутјубу 10. јула 2017. године (држао је лидерску позицију ). Тренутно је други по реду урадак са највише (преко 17милиона) лајкова на Јутјубу.

 Shape of You је постао педесет осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 8. маја 2017. године; за ово му је било потребно 97дана. Шеснаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 5. августа 2017. године; за ово му је било потребно 188дана.

 Masha and The Bear (Episode 17) је постао четрнаести (и други  те трећи ) видео који је досегао једну милијарду прегледа, 15. децембра 2015. године. Пети је (и први ) видео који је досегао двије милијарде прегледа, 15. марта 2017. године. Ријеч је о 17.епизоди (Маша плюс каша) руског цртаног филма Маша и Медвјед. Такође је најгледанији  видео свих времена (новембар 2017).

 Gangnam Style је као најгледанији видео премашио Baby по броју прегледа 24. новембра 2012. године. Први је видео који је досегао једну милијарду прегледа, 21. децембра 2012. године; за ово му је било потребно 159дана. Први је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 30. маја 2014. године; за ово су му била потребна 684дана. Тренутно држи рекорд за најдуже задржавање () на лидерској позицији међу најгледанијим видеима на Јутјубу.

 Uptown Funk је постао девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 15. септембра 2015. године. Четврти је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 28. новембра 2016. године; за ово му је било потребно 740дана.

 Sorry је постао двадесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 7. марта 2016. године; за ово му је било потребно 137дана. Такође је видео мушког соло умјетника који је најбрже добио једну милијарду прегледа. Трећи је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 20. новембра 2016. године; за ово су му била потребна 394дана. Тренутно је други најгледанији (преко 2½милијарди прегледа) Vevo видео на Јутјубу.

 Sugar је постао деветнаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 19. јануара 2016. године. Десети је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 14. маја 2017. године.

 Shake It Off је постао седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 23. августа 2015. године; за ово му је било потребно 137дана. Шести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 27. марта 2017. године. Shake It Off је премашио Baby по броју прегледа јануара 2016. године.

 Roar је постао пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 22. јула 2015. године. Једанаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 17. маја 2017. године.

 Bailando је постао шести (и други ) видео који је досегао једну милијарду прегледа, 15. августа 2015. године. Осми је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 2. априла 2017. године.

 Thinking Out Loud је постао двадесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 8. марта 2016. године.

 Hello је постао осамнаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 19. јануара 2016. године; прешао је ову прекретницу у најкраћем временском року, за само  (новембар 2017). Четрнаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 3. јула 2017. године; за ово му је било потребно 620дана.

 Dark Horse је постао трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 22. јуна 2015. године, те први са женским извођачем. Петнаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 15. јула 2017. године.

 Lean On је постао шеснаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 8. јануара 2016. године. Девети је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 30. априла 2017. године.

 Counting Stars је постао једанаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 2. новембра 2015. године.

 Blank Space је постао четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 7. јула 2015. године, те први са женским соло извођачем. Седми је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 28. марта 2017. године.

 Chantaje је постао педесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 7. априла 2017. године; за ово му је било потребно 140дана.

 All About That Bass је постао осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 31. августа 2015. године. Тринаести је видео који је досегао двије милијарде прегледа, 1. јула 2017. године.

 Wheels On The Bus је постао дванаести (и први ) видео који је досегао једну милијарду прегледа, 19. новембра 2015. године.

 Closer је постао четрдесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 10. јануара 2017. године. Најгледанији је видео свих времена а са текстом пјесме (новембар 2017).

 This Is What You Came For је постао тридесет седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 29. новембра 2016. године.

 Waka Waka (This Time for Africa) је званична химна Фифиног Свјетског купа 2010. Постао је двадесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 24. јануара 2016. године.

 Let Her Go је постао двадесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 2. јуна 2016. године.

 Baby је као најгледанији видео престигао Bad Romance Лејди Гаге 16. јула 2010. године. Други је видео који је досегао једну милијарду прегледа, 4. марта 2014. године. Тренутно је ово урадак са највише (преко 7,5милиона) дислајкова на Јутјубу.

 What Do You Mean? је постао двадесет четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 9. маја 2016. године.

 Mi Gente је постао осамдесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. октобра 2017. године.

 Work From Home је постао тридесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 5. октобра 2016. године; за ово су му била потребна 222дана.

 Chandelier је постао тринаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 25. новембра 2015. године.

 Rockabye је постао шездесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 2. јуна 2017. године.

 We Don't Talk Anymore је постао педесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 6. маја 2017. године.

 Faded је постао педесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 25. марта 2017. године.

 Love Me like You Do је постао двадесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 29. фебруара 2016. године.

 Wake Me Up је постао двадесет седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 18. јула 2016. године.

 Worth It је постао двадесет осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 27. јула 2016. године.

 Treat You Better је постао шездесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 23. маја 2017. године.

 Love the Way You Lie је постао седамнаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 17. јануара 2016. године.

 Watch Me ( Nae) је постао двадесет девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 16. августа 2016. године.

 Let It Go  је постао четрдесет осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 15. фебруара 2017. године. У питању је  верзија песме Let It Go, а поставио ју је „Disney UK”.

 Rude је постао тридесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 17. августа 2016. године.

 Party Rock Anthem је постао петнаести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 29. децембра 2015. године.

 Johny Johny Yes Papa је постао четрдесет четврти (и трећи ) видео који је досегао једну милијарду прегледа, 26. децембра 2016. године.

 Baby Shark Dance је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Ay Vamos је постао тридесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 26. октобра 2016. године.

 Échame la Culpa је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 The Gummy Bear Song је постао шездесет четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 12. јуна 2017. године. Такође је најстарији видео који је прешао милијарду прегледа (новембар 2017).

 Criminal је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Vente Pa' Ca је постао шездесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 16. јуна 2017. године.

 The Lazy Song је постао тридесет девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 3. децембра 2016. године.

 Hotline Bling је постао тридесет четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 4. новембра 2016. године.

 Stressed Out је постао шездесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 22. јуна 2017. године.

 HUGE EGGS SURPRISE TOYS CHALLENGE је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Felices los 4 је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ? 2017. године.

 Love Yourself је постао тридесет осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 30. новембра 2016. године.

 Propuesta Indecente је постао двадесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 28. јуна 2016. године.

 Starboy је постао педесет седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 7. маја 2017. године.

 Rolling In The Deep је постао тридесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 18. новембра 2016. године.

 Reggaetón Lento (Bailemos) је постао седамдесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 14. августа 2017. године.

 Side to Side је постао шездесет седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 29. јуна 2017. године.

 New Rules је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 All of Me је постао четрдесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 22. децембра 2016. године.

 Hasta el Amanecer је постао педесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 28. фебруара 2017. године.

 That's What I Like је постао осамдесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, ? октобра 2017. године.

 Axel F је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Burn је постао четрдесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 16. децембра 2016. године.

 Mayores је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Andas en Mi Cabeza је постао седамдесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 20. јула 2017. године.

 On The Floor је постао тридесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 25. новембра 2016. године.

 Perfect је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 The Hills је постао четрдесет седми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 1. фебруара 2017. године.

 Shaky Shaky је постао шездесет осми видео који је досегао једну милијарду прегледа, 8. јула 2017. године.

 How Deep Is Your Love је постао педесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 9. марта 2017. године.

 Summer је постао четрдесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 21. децембра 2016. године.

 Havana је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Hey Mama је постао четрдесет девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 19. фебруара 2017. године.

 Bad Blood је постао четрдесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 3. јануара 2017. године.

 Something Just like This је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Thrift Shop је постао четрдесети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 6. децембра 2016. године.

 Picky је постао педесет пети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 28. априла 2017. године.

 Diamonds је постао педесет девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 18. маја 2017. године.

 Animals је постао шездесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 24. маја 2017. године.

 Bang Bang је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 La Bicicleta је постао седамдесет шести видео који је досегао једну милијарду прегледа, 20. августа 2017. године.

 Gentleman је постао тридесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 29. октобра 2016. године. Био је најгледанији (преко 38милиона прегледа 14. априла 2013. године) видео првог дана у односу на све остале односно њихов број прегледа први дан након што су постављени.

 El Pollito Pio је постао седамдесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 24. јула 2017. године.

 Just the Way You Are је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ? 2017. године.

 Corazón је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 El Perdón је постао шездесет девети видео који је досегао једну милијарду прегледа, 14. јула 2017. године.

 Swalla је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Masha and The Bear (Episode 24) је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ? 2017. године.

 Me Rehúso је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 El Perdedor је постао седамдесет четврти видео који је досегао једну милијарду прегледа, 8. августа 2017. године.

 Cheap Thrills је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Not Afraid је постао седамдесет трећи видео који је досегао једну милијарду прегледа, 2. августа 2017. године.

 Problem је постао шездесет други видео који је досегао једну милијарду прегледа, 26. маја 2017. године.

 Someone like You је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Firework је постао седамдесет први видео који је досегао једну милијарду прегледа, 21. јула 2017. године.

 El Amante је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Ahora Dice је постао ? видео који је досегао једну милијарду прегледа, ?. године.

 Видео насловљен guitar објављен је 20. децембра 2005. године и имао је преко 92 милиона прегледа. Обрисан је октобра 2017; према броју прегледа би био други најгледанији видео за 2005, да није уклоњен.

 Evolution of Dance је претходно трипут био најгледанији видео на Јутјубу: 19. маја 2006. — 29. фебруара 2008. године, 15. марта 2008. — 17. јула 2008. године, и 2. маја 2009. — 24. октобра 2009. године.

 Видео насловљен The Sneezing Baby Panda објављен је 6. новембра 2006. године и имао је преко 221 милион прегледа. Обрисан је марта 2017. и шести је најгледанији обрисани видео на Јутјубу; према броју прегледа би био четврти најгледанији видео за 2006, да није уклоњен.

 Видео насловљен Hahaha објављен је 1. новембра 2006. године и имао је преко 208 милиона прегледа. Био је 12. најгледанији видео на Јутјубу маја 2011, а обрисан је новембра 2011; према броју прегледа би био пети најгледанији видео за 2006, да није уклоњен. Седми је најгледанији обрисани видео на Јутјубу.

 Charlie Bit My Finger је претходно једанпут био најгледанији видео на Јутјубу: 24. октобра 2009. — 14. априла 2010. године.

 Видео насловљен Parto in un letto објављен је 9. маја 2007. године и имао је преко 325 милиона прегледа. Био је 8. најгледанији видео на Јутјубу новембра 2011, а обрисан је јануара 2012. због кршења смјерница заједнице; према броју прегледа би био четврти најгледанији видео за 2007, да није уклоњен. Тренутно је најгледанији обрисани видео на Јутјубу.

 Bad Romance је претходно једанпут био најгледанији видео на Јутјубу: 14. априла 2010. — 16. јула 2010. године.

 Baby је претходно једанпут био најгледанији видео на Јутјубу: 16. јула 2010. — 24. новембра 2012. године.

 Gangnam Style је претходно био најгледанији видео на Јутјубу, од 24. новембра 2012. до 10. јула 2017. године.

 See You Again је претходно био најгледанији видео на Јутјубу, од 10. јула 2017. до 4. августа 2017. године.

 Despacito је тренутно најгледанији видео на Јутјубу.

 Despacito је постао први видео који је досегао 3милијарде прегледа, 4. августа 2017. године. Такође је први видео који је досегао 4милијарде прегледа, 11. октобра 2017. године.

 Gangnam Style је постао први видео који је досегао 1милијарду прегледа, 21. децембра 2012. године. Такође је био први видео који је досегао двије милијарде прегледа, 30. маја 2014. године.

 Baby је постао први видео који је досегао 500милиона прегледа, 28. марта 2011. године.

 Bad Romance је постао први видео који је досегао 200милиона прегледа, 9. маја 2010. године.

 Music is My Hot Hot Sex је постао први видео који је досегао 100милиона прегледа, 11. марта 2008. године. Пошиљалац је потом обрисао видео, четири дана послије.

 Evolution of Dance је постао први видео који је досегао 20милиона прегледа, 5. јуна 2006. године. Такође је био први видео који је досегао 50милиона прегледа, 7. јуна 2007. године. Једини је видео на овом списку који је био  1 више него једанпут а није уклоњен са Јутјуба.

 Pokemon Theme Music Video је постао први видео који је досегао 10милиона прегледа, 6. маја 2006. године. Уклоњен је са Јутјуба јуна 2007. године због кршења ауторских права.

 Phony Photo Booth је постао први видео који је досегао 5милиона прегледа, 8. фебруара 2006. године. Уклоњен је са Јутјуба 18. фебруара 2006. године због кршења ауторских права.

 Ronaldinho: Touch of Gold је постао први видео који је досегао ½милиона прегледа, 11. новембра 2005. године. Такође је био први видео који је досегао 1милион прегледа, 11. новембра 2005. године; те први видео који је досегао 2милиона прегледа, 12. децембра 2005. године.

Референце 

Најгледанији видеи на Јутјубу